Elimkerk ('s-Gravenpolder), een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten in 's-Gravenpolder in de Nederlandse provincie Zeeland
 Elimkerk (Amersfoort), een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten in Amersfoort-Zuid
 Elimkerk (Terneuzen), een kerkgebouw van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, te Terneuzen